Ачичаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Ачичаев, Алым Адамович — штангист, многократный чемпион СССР, мастер спорта СССР международного класса, старший брат и тренер Ахмада Ачичаева;
 Ачичаев, Ахмад Адамович — штангист, чемпион СССР, мастер спорта СССР международного класса, старший тренер юниорской сборной России;